Альфа-1-B-глікопротеїн () – білок, який кодується геном A1BG, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 495 амінокислот, а молекулярна маса — 54 254.

Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Білки крові
Глікопротеїни